Ashrita Furman
Semyon Furman
Furman (Carolina do Sul)

Desambiguação